Евгения Алексеенко:
 Алексеенко, Евгения Алексеевна — этнограф-северовед, исследователь кетов.
 Алексеенко, Евгения Кузьминична — звеньевая молочного совхоза имени Куйбышева Министерства совхозов СССР, Днепропетровская область, Герой Социалистического Труда.
 Примечания